Methuen steht für:

 Methuen (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Methuen (Massachusetts), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Methuen Cove, Bucht von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Methuen Publishing, britischer Buchverlag 

Siehe auch:
 Methven